Skrzeszew peut désigner en Pologne :

 Skrzeszew, village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie
 Skrzeszew, village du powiat de Legionowo, dans la voïvodie de Mazovie